La Guamuchilera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Guamuchilera, Guasave, 
 La Guamuchilera, Sinaloa kommun, 
 La Guamuchilera, Morelos, Xochitepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar